Восьмая ракетка посева — Анастасия Павлюченкова — победительница турнира.

Общая информация 
Впервые за тринадцать турниров серии соревнование выиграла представительница России.

Посев 

  Каролина Возняцки (Финал)
  Йоана-Ралука Олару (Полуфинал)
  Доминика Цибулкова (Четвертьфинал)
  Аюми Морита (Полуфинал)
  Шэрон Фичмен (Четвертьфинал)
  Амина Рахим (Четвертьфинал)
  Сорана Кырстя ''(Третий раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Титул)

<ol start="9">
 Бибиана Схофс ''(Второй раунд, отказ)
 Анна Татишвили ''(Третий раунд)
 Маррит Бонстра ''(Первый раунд, отказ)
 Тамира Пашек ''(Четвертьфинал)
 Никола Франкова ''(Первый раунд)
 Евгения Родина ''(Второй раунд)
 Ализе Корне ''(Второй раунд)
 Тимея Бачински ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия